

Patronyme 

 Louisa Siefert (1845-1877), poétesse française.
 Marion Siéfert, metteuse en scène française.
 Paul Siefert (1586-1666) organiste et compositeur allemand.